Світлана Бреславська (пол. Switłana Bresławska; нар. 13 лютого 1969, Калуша) — українська письменниця, літературознавиця, перекладачка з польської. Президентка Івано-Франківської організації Національної спілки Спілки письменників України.

Життєпис 
Світлана народилась 13 лютого 1969 року в м. Калуші, Івано-Франківської області. Закінчила філологічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.
Тривалий час вона навачала українській  мові та літературі в школі.
Почала друуватися у 1980-х рр. У 1983 р. її ранні поетичні твори з'явилися у підлітковому журналі «Піонерія». Через рік - у художньо-публіцистичному збірнику «Доба», згодом - у альманасі «Вітрила’88». Світлана булп активною дописувачкою обласної періодики: газет «Прикарпатська правда»,  «Західний кур’єр», «Літературне Прикарпаття».
Поступово вона опанувала переклад з польської. 1993 року з'вилися перші публікації перекладів у часописах «Четвер» та «Перевал». Власні твори польською мовою знайшли втілення 2015 р. у вигладі збірки поезій в альманасі “White Phoenix”. 
Пані Світлана є активною рецензенткою та критикесою. Її критичні доробки пулікуються на сайтах «Буквоїд» та «Золота пектораль».

Вона публікується в літературних журналах: Дзвін, Перевал, Золота пектораль, Літературна Україна, Екзиль, Західний кур'єр, Німчич, Ґражда, Буковинський журнал, Степ, Слово Просвіти, Liry Dram, Hybryda, Gazeta Wyborcza, Babiniec Literacki, Посестри, Protokół kulturalny (Познань), Міготанія, також в українських та польських антологіях та альманахах.

Член редколегії літературно-мистецького журналу «Дзвін» (Львів).

Учасниця міжнародних літературних фестивалів Міжнародна галицька літературна осінь (2016, 2018, 2019), Poets Without Borders (Вроцлав/Поляниця Здруй, 2017, 2018, 2019, 2021); міжнародна конференція «Jak podanie ręki» (Познань, 2018, 2021), літературно-мистецький фестиваль «Literacka Warta nad Czeremoszem» (2019); XXVIII фестиваль «Pomorska Wiosna Literacka» (2022).

Лауреатка премії міста Премія імені Івана Франка в галузі поезії (2016) та Літературна премія ім Юрія Яновського в галузі перекладу (2018). За визначні заслуги нагороджена Почесним знаком ZLP (2021).

Доробок 
Авторка поетичних книжок: «Два кроки до раю» (2015), «Переступити поріг» (2015), «Головою вниз» (2016) , «Ти» (2017), «Кілька голосів» (2019), «На лінії дихання» (Вроцлав, 2018), зб. літературно- критичних статей відгуків і пропозицій (2018) , том повістей Усі фаворити короля (2019). Її окремі твори перекладено польською, німецькою, французькою, англійською, іспанською, угорською, чеською та білоруською мовами.

Редакторка антології Моє — з 90-х. «Знайдене покоління» (2017) та літературно-історичний альманах «Ми народилися великої години» (2017), двомовну антологію «Апостоли ХХ століття: доля України в поезії» (2020). Авторка проєкту перекладу польською мовою книги Тараса Мельничука «Князь троянд» (2020) (польський переклад обох книг К. Бурнат).

У перекладі Світлани Бреславської з польської вийшли друком такі книжки: «Кінець літа в Аркадії»: «Казімєж Бурнат, наповнений невідомим», «Лешек Шаруга Лого Рея», «Смерть богів» Анджей Вальтер (2017), «Ілюзія вічності» Казімежа Бурната (2018).), «Свято метелика» Анджея Бартинського (2018), «На межі небажаного світу» Пьотра Прокоп'яка (2022), «Від невдачі до успіху. Як перетворити невдачу на золото» Томаса Еріксона (2022). Крім того, вона переклала українською мовою оповідання Бруно Шульца: «Манекіни», «Трактат про чайників» (1988) , «Ундула» (2022); романи Моніки Варненської «Магдалена» (2016) , «Прощання з осінню» Станіслава Ігнація Віткевича (2022), «Пригоди та мандри Місі Ушатки» Чеслава Янчарського (2022).

З останніх днів лютого 2022 року вінвона працює з групою перекладачів-волонтерів Університету Адама Міцкевича в Познані. За цей час переклала з польської на українську такі книжки: «Казки на кожен день» Юзефа Герольда (2022), «Реалістичні картини» Ареса Хадзініколау (2022), «Легенда Познані» Анджея Сікорського (2022), «Дід і Ведмідь» Лукаша Вербіцького (2022), статтю Вітольда Ґомбровича «Про польську літературу».

Разом із письменником Пьотром Прокоп'яком реалізувала проект «Я — з Дрогобича» (2022) до 130-річчя Бруно Шульца. До книги увійшли вірші Єжи Фіцовського, Тадеуша Ружевича, Луції Дудзінської та Пйотра Прокоп'яка, а також статті, присвячені генію польської літератури та оповідання Bruno Шульца «Ундула» — усі тексти перекладені Світланою Бреславською.

У рамках свого стажування в Інституті літератури в Кракові Світлана працює над перекладом роману Станіслава Ігнація Віткевича «Nienasycenia».

Виноски 

Народились 1969
Українські письменники